Colima este un nume propriu care se poate referi la

 Colima, unul din cele 31 de state federale ale Mexicului
 Colima (oraș), capitala statului omonim
 Colima (vulcan), un stratovulcan de 3.860 m din statul omonim
 Colima, gen de păianjeni din familia Zodariidae.

Nume proprii